Кристиан Херард Альфаро Гонсалес (; 30 августа 1976 год, Монтевидео, Уругвай) — уругвайский и индонезийский футболист, нападающий клуба «Арема». Он был 4 раза лучшим бомбардиром Лиги Индонезии и забил 248 голов в чемпионате страны. В начале своей карьеры он играл вместе с Альваро Рекобой в Уругвай U-20 . 3 ноября 2010 года он официально получил индонезийский паспорт и стал первым натурализованным игроком, которые вызывались в национальную сборную по футболу.

Карьера

Клубная карьера 
В 1995 году Гонсалес подписал контракт с уругвайским клубом «Суд Америка», однако за 28 месяцев за клуб он провёл только один мяч, забитыми голами не отметился. В 1997 году он был отдан в аренду «Уракан» (Корриентес), где сыграл три игры, не забив гол. После чего он вернулся в «Суд Америка», где выступал в стартовом составе. Он сыграл 12 раз и забил один гол. В 2000 году, по истечении срока действия его контракта, на правах свободного агента, он переехал в «Депортиво Мальдонадо», где сыграл 22 матча и забил один гол. Он начал играть в Индонезии в 2003 году, присоединившись к «ПСМ Макассар», в дебютном сезоне он забил 27 голов, став вместе с клубом вице-чемпионом страны в этом сезоне. Он был оштрафован 20 000 000 рупий после поражения от «Персита Тангеранга», однако вскоре решение было приостановлено. Став свободным агентом, он присоединился к клубу «Персик Кедири», вместе с которым стал чемпионом Лиги Индонезии в 2006 году. В 2008 году он был приговорен к суспензии Футбольной ассоциации Индонезии за неспортивное поведение. Финансовый кризис в «Персик Кедири» побудил клуб понизить зарплаты. Гонсалес был одним из немногих игроков, который был против этого решения и искал другой клуб. 30 января 2009 года, «Персиб Бандунг» управления объявили, что они подписали Гонсалес с ремиссией от Федерации футбола, во главе с председателем Нурдином Халидом. Гонсалес был заключен контракт в качестве аренды от «Персик Кедири» и Персиб Бандунг за него заплатил 60 млн рупий в тот же месяц. Он дебютировал в качестве игрока основного состава в Суперлиге в матче против Персипура Джаяпура матч, в котором Гонсалес забил гол, завершился со счётом 1:1. В 2008 году он сыграл 16 игр в лиге и забил 14 голов, что делает Гонсалеса лучшим бомбардиром в Суперлиге. После его контракт с «Персик Кедири» истек, он был немедленно подписан с «Персиб Бандунг». В 2009-10 перед началом сезона, он забил гол за «Персиб» в Кубок правительства Восточной Явы. В сезоне 2009-10 во всех турнирах он забил 29 голов. В сентябре 2011 года он присоединился к «Персисам Путра Самаринда». После его контракт с «Персисам» истек. Он присоединился к Арема, где выступает под номером 10.

Сборная 
Хотя Гонсалес начал свою карьеру в Индонезии как уругваец, после шести лет ожидания, он стал игроком индонезийской национальной сборной 3 ноября 2010 года, и заявил что не собирается домой на похороны своего отца. Он первый натурализованный футболист в Индонезии.

Личная жизнь 
Гонсалес с детства исповедовал христианство, но в 1995 году женился на индонезийской мусульманке Еве Нуриде Сирегар. От брака с Сирегар Гонсалес имеет двоих детей (Аманда и Майкл). У него также есть двое детей от предыдущего брака (Фернандо и Флоренсия). Гонсалес принял ислам в 2003 году и взял исламское имя Мустафа Хабиби. Он также появился в исламском телесериале с женой и дочерью Амандой.

Примечания

Ссылки 
 
 «Ingin Main untuk Tim Nasional Indonesia»
 «Sepatu Emas, Penebusan Christian Gonzalez»
 «Christian Gonzales: Berkat Dukungan Penuh Keluarga»
 Berita Persib dan Sepakbola Teraktual
 Christian Gonzalez Bergabung ke Persib
 Nurdin Halid Muluskan Kepindahan Gonzales ke Persib

Футболисты Уругвая
Футболисты Индонезии
Игроки сборной Индонезии по футболу
Игроки ФК «Суд Америка»
Игроки ФК «Уракан» Корриентес
Игроки ФК «Депортиво Мальдонадо»
Игроки ФК «ПСМ Макасар»
Игроки ФК «Персик Кедири»
Игроки ФК «Персиб Бандунг»
Игроки ФК «Бали Юнайтед»
Игроки ФК «Арема»